Conservação pode se referir a:
Campo conservativo
Sistema conservativo
Lei de conservação

Desambiguação